NK GOŠK Kaštela je nogometni klub iz Kaštel Gomilice, grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni  klub se natječe u 1. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj.

Povijest 
Klub je osnovan 1924. godine kao "Gomilički Omladinski Športski Klub" (GOŠK). Od 1951. godine klub se zove Jugovinil, 1991. zajedno s istoimenom tvrtkom mijenja ime u Adriachem, a 1995. godine u "GOŠK Adriachem" (skraćeno "GOŠK AC"). Od 2008. godine klub ponovo nosi prvotno utemeljeno ime ("GOŠK"). Na skupštini kluba u prosincu 2020. godine je donesena odluka o promjeni imena kluba u "NK GOŠK Kaštela".

Uspjesi

Pregled plasmana po sezonama

Izvori

Vanjske poveznice  
 nkgoskkastela.hr 

Kaštel Gomilica
GOŠK
GOŠK Kaštela